Серге́й Кала́шников:
 Калашников, Сергей Вячеславович (род. 1951) — министр труда и социального развития РФ (1998—2000).
 Калашников, Сергей Григорьевич (1906—1984) — советский и российский физик.
 Калашников, Сергей Никифорович (1914 — ?) — советский инженер-механик, к. тех. н., лауреат Государственной премии СССР.